Петровицки — фамилия.

Известные носители:
 Петровицки, Роберт (род. 1973) — словацкий хоккеист.
 Петровицки, Рональд (род. 1977) — словацкий хоккеист.

См. также 
 Петрожицкий
 Петражицкий